Manuel Rodrigues est un nom porté par :

 Manuel Rodrigues Coelho (vers 1555-vers 1635), musicien portugais ;
 Manuel Bento Rodrigues da Silva (1800-1869), cardinal portugais ;
 Manuel Rodrigues (1905-), footballeur portugais.
 Manuel Rodrigues (1942-), Manuel de Sousa Rodrigues, footballeur portugais.
 Manuel Rodrigues (1962-), pilote automobile franco-portugais.

Voir aussi